Cursa ciclistă de Cross-country masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc pe 26 iulie 2021 pe Izu MTB Course, Tokyo.

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

Finala

Referințe

Ciclism la Jocurile Olimpice de vară din 2020